

Cinema 
 Non è peccato (Ain't Misbehavin) – film del 1955 diretto da Edward Buzzell
 Non è peccato - La Quinceañera (Quinceañera) – film del 2006 diretto da Richard Glatzer e Wash Westmoreland

Musica 
 Non è peccato  – album di Syria del 2005
 Non è peccato  – singolo di Syria del 2005